Манасе́їна () — російське прізвище. Чловічий варіант — Манасеїн.

 Манасеїна Катерина Михайлівна (1895—1955) — російська драматична актриса.
 Манасеїна Марія Михайлівна (1841—1903) — доктор медицини, письменниця.
 Манасеїна Наталія Іванівна (1869—1930) — російська дитяча письменниця.

Російські прізвища